

Patronyme 
Ferrario est un patronyme italien, porté par les personnes suivantes, de nationalité italienne ou d'origine italienne :
 Arturo Ferrario (1891-1966), coureur cycliste italien ;
 Ercole Ferrario (1816-1897) médecin et patriote italien ;
  (1904-1943), aviateur et militaire italien ;
 Davide Ferrario (né en 1956), scénariste, écrivain et réalisateur italien  ;
 Libero Ferrario (1901-1930), coureur cycliste italien ;
 Rino Ferrario (né en 1926), footballeur italien ;
 Rosina Ferrario (1888-1957), aviatrice italienne ;
 Ruggero Ferrario (1897-1976), coureur cycliste italien.

Autres 
 Casa Ferrario, un bâtiment historique de Milan en Italie.

Patronyme italien